Le terme désigne principalement :
 Jane Doe est le pantonyme d'une personne.

Personnages de fiction 

 Jane Doe est un personnage de fiction, appartenant à DC Comics, créé par Dan Slott et Ryan Sook.
 Jane Doe est l'héroïne du livre La fille de la nuit de Serge Brussolo.
 Jane Doe est le nom donné par Kylie au fantôme dans Nés à minuit : tome 3 : Illusions (C.C. Hunter).
 Jane Doe est le pseudonyme utilisé par le journaliste Chevy Chase dans le film Fletch (1985).
 Jane Doe est le pseudonyme utilisé par Numéro six dans le film Numéro quatre.
 Jane Doe est la tueuse présumée de Kjata et Beth dans Orphan Black.
 Jane Doe est le nom attribué aux 14 jeunes femmes retrouvées mortes dans le deuxième épisode de la seconde saison de la série télévisée Sur écoute (The Wire).
 Jane Doe est le nom réel de la classe Soldier dans Team Fortress 2, bien qu'il soit un personnage masculin.
 Jane Doe est le nom d'une des victimes dans l'épisode 11 de la saison 5 de Dexter.
 Jane Doe est le nom attribué au personnage principal de la série télévisée Blindspot, jeune femme dont il est impossible d'établir l'identité.
 Jane Doe est le nom attribué à une femme enceinte tuée dans le second opus du jeu vidéo Outlast.

Titres d'œuvres

Albums 
 Jane Doe est un album du groupe de hardcore Converge (2001).
 Jane Doe  est le titre du premier CD de Takahashi Minami, membre du groupe AKB48.

Chansons 
 Le collectif  Session réalise une série de freestyles anonymes John Doe et Jane Doe chaque semaine sur internet.
 Jane Doe est le titre d'une chanson du groupe Sonata Arctica.
 Jane Doe est le titre d'une chanson du chanteur américain Never Shout Never.
 Jane Doe est le titre d'une chanson de la chanteuse japonaise Minami Takahashi.
 Jane Doe est le titre d'une chanson du groupe de rock japonais 101A sur l'album One Day.
 Jane Doe est le titre d'une chanson du groupe de gothic metal Within Temptation présente en bonus sur certaines éditions de l'album The Silent Force.
 Jane Doe est le titre d'une chanson de la chanteuse Alicia Keys sur l'album Songs in A Minor.
 Jane Doe est le titre d'une chanson du groupe Converge.
 Me and Jane Doe est le titre d'une chanson de Charlotte Gainsbourg.
 Jane Doe est le titre d'une chanson du chanteur de Never Shout Never.
 Jane Doe est le titre d'une chanson de la chanteuse Minami Takahashi.

Téléfilms 
 Jane Doe (La cinquième victime), diffusé en 1983
 Traque sans répit (Jane Doe) est un téléfilm américain, diffusé en 2001.

Série de téléfilms 
 Jane Doe : Miss Détective est le titre d'une série de 9 téléfilms américains (2005-2008) avec Lea Thompson dans le rôle principal.

Épisode de série télévisée 
 Jane Doe est le titre de l'épisode 4 de la saison 2 de la série NCIS : Enquêtes spéciales.

Films 
 The Jane Doe Identity est un film d'horreur centré sur l'autopsie d'une femme inconnue.